A-Klasse steht für:

 im Sport eine höhere Liga bzw. Leistungsklasse, beispielsweise im Radsport; in anderen Sportarten die höchste Kreisliga
 eine Startklasse beim Tanzsport, siehe Tanzsport#Startklassen
 ein Fahrzeug der Marke Mercedes-Benz, siehe Mercedes-Benz A-Klasse
 eine Luftschiffklasse der US-Marine, gebaut Mitte der 1910er, siehe Liste der Militärluftschiffe der Vereinigten Staaten
 A-Boot, 3 Klassen deutscher Küstentorpedoboote
 eine Klasse von Zerstörern der britischen Royal Navy, die 1912 aus vor der Jahrhundertwende gebauten Torpedobootszerstörern gebildet wurde, siehe A-Klasse (1912)
 eine Klasse von Zerstörern der britischen Royal Navy, siehe A-Klasse (1930)
 eine Klasse von vier Minensuchbooten der Königlich Niederländischen Marine, siehe A-Klasse (1929)
 eine Klasse von U-Booten der United States Navy, siehe Plunger-Klasse (auch A-Klasse genannt)
 eine Klasse von vier U-Booten der Königlich Norwegischen Marine von 1909 bis 1914, siehe A-Klasse (1909)
 ein australischer Standard-Trampschiffstyp, siehe River-Typ (auch A-Klasse genannt)
 eine Klasse von Frachtschiffen der Blue Funnel Line, siehe Blue Funnel A-Klasse
 eine Klasse von Frachtschiffen der Reederei Austral Asia Line, siehe Huanghai MPC 30
 A class, Fahrzeugtyp der Straßenbahn Melbourne, siehe Straßenbahn Melbourne #A-class
 Keppel FELS A-Klasse, eine Klasse von Hubinseln der Keppel Corporation
 Keppel FELS Super A-Klasse, eine Klasse von Hubinseln der Keppel Corporation

Siehe auch:
 A-Reihe (Begriffsklärung)
 A-Serie (Begriffsklärung)
 Klasse A (Begriffsklärung)